Malaba ist die Bezeichnung für:

 Malaba (Kenia), Stadt im Teso District im Westen Kenias an der Grenze mit Uganda
 Malaba (Uganda), Stadt im Tororo District im Osten Ugandas an der Grenze mit Kenia 
 Malaba (Ngounié), Stadt in der Provinz Ngounié von Gabun
 Malaba (Nyanga), Stadt in der Provinz Nyanga von Gabun
 Malaba (Kamerun), Stadt in der Provinz Sud von Kamerun